Trésor ("tesoro" in lingua francese) può riferirsi a:
 Tresor (Tesoro o gran Tesoro) – opera di Brunetto Latini
 Le Trésor (Le Bas de laine) – film di Louis Feuillade del 1911
 Trésor – profumo della Lancôme
 Trésor – film del 2009 diretto da Claude Berri e François Dupeyron

Persone
 Marius Trésor – ex calciatore francese
 Mohammed Trésor – calciatore qatariota

Pagine correlate 
 Tesoretto
 Tesauro (disambigua)